Турченко — украинская фамилия.

 Турченко, Николай Архипович (1921—1972) — Герой Советского Союза.
 Турченко, Павел Алексеевич (1914—1987) — Герой Советского Союза.
 Турченко, Фёдор Григорьевич (род. 1947) — украинский историк.